Siltala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Siltala (né en 1984), joueur finlandais de volley-ball
 (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois